Le championnat de Russie de handball masculin 2014-2015 est la  de la compétition.

Vainqueur pour la dix-huitième fois dont la seizième fois consécutive, le Medvedi Tchekhov valide sa suprématie sur le handball russe. En revanche, le Saint-Pétersbourg HC n'est pas l'éternel dauphin du club moscovite puisqu'il termine troisième du championnat derrière le Medvedi Perm.

Le championnat se disputant à onze équipe, aucune formation n'est reléguée, la compétition étant ramenée à douze la saison suivante.

Saison régulière

Classement 

|

|}

Évolution du classement 
Leader du classement

Journée par journée

Matchs

Play-offs

Classement 

                                                
|

|}

Matchs

Champion de Russie

Play-Downs

Classement 
                                                

Le championnat se disputant à onze équipe, aucune formation n'est reléguée, la compétition étant ramenée à douze la saison suivante.

Matchs

Référence 
 

Championnat masculin
Sport en Russie en 2014
Sport en Russie en 2015
Russie M1